Желтобрюхая мухоловка () — небольшой вид насекомоядных воробьинообразных птиц из семейства .

Внешний вид 
Взрослые особи могут достигать величины 12,5 см и весят около 12 г. Верхняя сторона желтобрюхой мухоловки окрашена в оливково-зелёный цвет, а нижняя сторона жёлтоватая, что дало ей её название. Крылья чёрные, на перьях две жёлто-коричневых полоски. Вокруг глаз белый ободок, который по обе стороны глаза оканчивается треугольником. Полового диморфизма нет, однако молодые особи сверху несколько коричневее взрослых, а нижняя часть тела менее жёлтая. Характерные ободки вокруг глаз помогают отличать желтобрюхую мухоловку от других представителей семейства тиранновых.

Распространение 

Её ареал тянется от горных плато юго-восточной Мексики до Панамы. Она встречается в прохладных горных лесах, предпочитает опушки и близость к лесным полянам. Гнездится на высоте от 800 до 2500 м над уровнем моря.

Размножение 
Чашеобразное гнездо строится из растительных волокон и мха и находится от 2 до 4,5 м над землёй. Самка откадывает как правило от двух до трёх  яиц белого цвета с серыми пятнышками. Продолжительность насиживания составляет 14—15 дней. Птенцы после появления на свет проводят в гнезде около 17 дней. Согласно МСОП, данный вид достаточно распространён и не находится под угрозой исчезновения.

Поведение 
Вне брачных периодов эти энергичные птицы ведут одиночный образ жизни. Помимо насекомых они питаются пауками и небольшими ягодами. Пищу они находят на листьях деревьев, на лету либо на земле.

Подвиды 
  — населяет нагорья от юго-востока Мексики (восток Оахака) южнее до севера Никарагуа;
  — распространён в Мексике ( на юго-востоке Веракруса);
  — населяет нагорья Коста-Рики и на западе Панамы.

Примечания

Литература 
 F. G. Stiles, A. F. Skutch, D. Gardner: A guide to the birds of Costa Rica. Cornell University Press, 1990, ISBN 0-8014-9600-4
 G. S. Spicer: Nasal mites from birds of a Guatemalan cloud forest (Acarina: Rhinonyssidae). In: Parasitol 70/1984, S. S.794–802. PMID 6536265
 K. Eisermann, U. Schulz: Birds of a high-altitude cloud forest in Alta Verapaz, Guatemala. In: Rev Biol Trop 53/2005, S. 577-594. PMID 17354466

Ссылки 
 
 

Тиранновые
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1866 году